Madone kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Madone, Lombardiet, kommun. Lombardiet, Provincia di Bergamo,

Schweiz 

 Madone (Ticino), bergstopp, 

Robotskapade Italienförgreningar